Суперкубок Угорщини з футболу 2013  — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 липня 2013 року між чемпіоном Угорщини Дьйором та володарем кубка Угорщини Дебреценом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2013
Угорщина
Липень 2013
2013 в угорському спорті